«Carbone» o «Carbonne» puede referirse a:

Apellido
 Carbone, apellido.
Desambiguaciones
 Rocco Carbone, desambiguación.
Divisiones administrativas
 Carbone, ciudad en Italia.
 Cantón de Carbonne, en Francia:
 Carbonne, comuna del cantón homónimo.